Het seizoen 2010/11 is de 38ste editie van de Nederlandse herenhoofdklasse hockey. De competitie begon op 12 september 2010 en duurde tot 8 mei 2011. 

In het voorgaande jaar degradeerde Hurley rechtstreeks. Hiervoor kwam HDM in de plaats.

Amsterdam versloeg in de finale van de play offs Bloemendaal en werd landskampioen. Tilburg degradeerde rechtstreeks en HDM door verlies in de nacompetitie.

Clubs 
De clubs die dit seizoen aantreden:

Eindstand 
Na 22 speelronden was de eindstand als volgt:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play offs kampioenschap 
Na de reguliere competitie wordt het seizoen beslist door middel van play-offs om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen. Deze begonnen twee weken na de laatste competitieronde, omdat de finales van de EHL en ECI gespeeld moesten worden. De nummer 1 van zowel de heren als de dames neemt het op tegen de nummer 4 en de nummer 2 neemt het dan op tegen de nummer 3. De winnaars hiervan komen in de finale.

Geplaatste clubs

Eerste halve finales

Tweede halve finales

Amsterdam en Bloemendaal spelen de finale en Oranje Zwart en Rotterdam de finale om 3de plaats.

3de/4de plaats

Finale

Doordat Amsterdam de strafballen beter neemt is het landskampioen voor het seizoen 2010/11.

Eindrangschikking

Promotie/Degradatie play offs
De als 10de en 11de geëindigde hoofdklassers Den Bosch en HDM moesten zich via deze play offs proberen te handhaven in de hoofdklasse. Hurley en Schaerweijde zijn kampioen geworden van de overgangsklasse en moeten uitmaken wie de opengevallen plaats in de hoofdklasse overneemt van Tilburg.

Play off rechtstreekse promotie

Schaerweijde gepromoveerd en Hurley neemt het op tegen HDM om promotie/handhaving. De nummers 2 van de beide overgangsklassen Schaerweijde en Push nemen het tegen elkaar op om te bepalen wie in de tweede serie play offs het dan op mag nemen tegen Den Bosch.

Play off nummers 2 overgangsklasse

Push terug naar Overgangsklasse en Klein Zwitserland neemt het op tegen Den Bosch om promotie/handhaving.

Play offs tweede serie

Hurley promoveert naar Hoofdklasse ten koste van HDM en Den Bosch handhaaft zich.

Hockey in 2010
Hockey in 2011
 2010/11